Blauwrugbergtangare
 Blauwvleugelbergtangare
 Bruinbuikbergtangare
 Druppelbergtangare
 Goudrugbergtangare
 Maskerbergtangare
 Roodbuikbergtangare
 Roodoorbergtangare
 Zilverbrauwbergtangare
 Zwartborstbergtangare
 Zwartkinbergtangare
 Zwartwangbergtangare